CEC - Esportiva - Sigla adotada pelo Cruzeiro Esporte Clube;
CEC - Esportiva - Sigla adotada pelo Criciúma Esporte Clube;
CEC - Esportiva - Sigla adotada pelo Cuiabá Esporte Clube;
CEC - Legislativa - Conselho de Educação e Cultura.

CEC